

Persone
 Eric Alejandro – ostacolista portoricano
 José Ramón Díaz Alejandro – pittore cubano
 Julio Alejandro – scrittore, poeta, sceneggiatore e regista spagnolo
 Kevin Alejandro – attore statunitense
 Manuel Alejandro – compositore spagnolo
 Rauw Alejandro – cantante e cantautore portoricano

Altro
 Alejandro – variante spagnola del nome proprio di persona maschile Alessandro
 Alejandro – singolo di Lady Gaga del 2010